Les Vintage Cloth ou Saint Cloth Series, appelées plus couramment Vintage sont une ligne de jouets de la forme Action Figure accompagnés d'une "armure" (voir Saint Seiya), devenus figurines de collections (ainsi que leurs accessoires). Ces figurines sont basées sur le manga Saint Seiya et reproduisent les personnages de son anime (connu en France sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque).

Elles permettent à la base de jouer avec les personnages du dessin animé et leurs célèbres armures, et étaient par exemple proposées dans les catalogues de Noël.

Histoire et production

Histoire 
Les figurines Vintage de Saint Seiya sont les premiers jouets issus du dessin animé japonais Les Chevaliers du Zodiaque ("Saint Seiya" dans la version originale) sortis par Bandai Japon et vendus dans plusieurs pays diffusant la série.

Les premières ventes ont eu lieu en 1986.

Les modèles de Vintage Cloth produites dans les années 80 sont:
 les premiers jouets de Saint Seiya ayant jamais existé.
 des figurines articulées, permettant une richesse de mouvements du jouet.
 fidèles aux dessins, même si de petits détails manquent et que certaines nuances de couleurs sont faussées.

Quinze ans après les Vintage Cloth, l'effervescence autour de Saint Seiya étant toujours un marché intéressant, Bandai Japon lancera une réédition des figurines Vintage (Deuxième Génération) et simultanément une nouvelle série de figurines de collections, les Myth Cloth, lesquelles s'adressent aux collectionneurs.

Production

Figurines

Vintage Cloth 

Les dates de sorties sont celles de création, donc de l'édition japonaise. La diffusion en France est précisée par une mention.

Les rééditions ont commencé en 2002. Les rééditions font partie des "éditions HK" et ont bénéficié d'une diffusion internationale qui est précisée par une mention.

NB : Cette liste ne tient pas compte des modèles exclusifs comme Odin, le Grand Pope Ares (éditées en petit nombre au Japon, à gagner via concours fin des années 80) ou la Version Concours de l'Armure du Sagittaire (boîte spéciale)...

sorties en 1986 

Les chevaliers de Bronze :

Seiya de Pégase (Version 1). Sortie en France.
Shiryû du Dragon (Version 1). Sortie en France.
Hyôga du Cygne (Version 1). Sortie en France.
Shun d'Andromède (Version 1). Sortie en France.
Ikki du Phénix (Version 1). Sortie en France.

sorties en 1987 

Les chevaliers d'Or :

Aiolia du Lion. Sortie en France.
Camus du Verseau. Sortie en France.
Shaka de la Vierge. Sortie en France.
Aiolos du Sagittaire. Sortie en France.
Shura du Capricorne. Sortie en France.
Dohko de la Balance. Sortie en France.
Masque de Mort du Cancer. Sortie en France.
Mû du Bélier. Sortie en France.
Milo du Scorpion. Sortie en France.
Aldébaran du Taureau. Sortie en France.
Aphrodite des Poissons. Sortie en France.
Saga des Gémeaux. Sortie en France.

La chevalière d'Argent :
Marin de l'Aigle. Sortie en France.

Une Nouvelle version des chevaliers de Bronze (en concordance avec le dessin animé) a aussi vu le jour :

Seiya de Pégase (Version 2). Sortie en France.
Shiryû du Dragon (Version 2). Sortie en France.
Hyôga du Cygne (Version 2). Sortie en France.
Shun d'Andromède (Version 2). Sortie en France.
Ikki du Phénix (Version 2). Sortie en France.

Les chevaliers d'Acier :

Créations du Professeur Asamori, ils s'apparentent à des Chevaliers-Mechas et n'apparaissent QUE dans la version animée de Saint Seiya (ils n'existent pas dans l'œuvre originale) :

Shô du Toucan (armure céleste).
Ushio de la Dorade (armure marine).
Daichi du Petit Renard (armure terrestre).

Les Chevaliers Noirs :

Ce sont des chevaliers qui s'opposent aux chevaliers d'Athéna dans l'histoire. Il s'agit d'une forme "en négatif" des Chevaliers de Bronze. Ces chevaliers font partie des renégats. Ces figurines ne sont pas sorties en France avant leur réédition.

Seiya de Pégase (Version 1 - Renégat).
Shiryû du Dragon (Version 1 - Renégat).
Hyôga du Cygne (Version 1 - Renégat).
Shun d'Andromède (Version 1 - Renégat).
Ikki du Phénix (Version 1 - Renégat).

sorties en 1988 

Les chevaliers d'Odin :

Siegfried de Dubhe (Guerrier Divin d'Alpha). Sortie en France.
Hagen de Merak (Guerrier Divin de Beta). Sortie en France.
Albérich de Megrez (Guerrier Divin de Delta)
Mime de Benetnash (Guerrier Divin d'Eta)
Thor de Phecda (Guerrier Divin de Gamma)
Fenrir d'Alioth (Guerrier Divin d'Epsilon). Sortie en France.
Syd de Mizar (Guerrier Divin de Zeta). Sortie en France.
Bud d'Alcor (Guerrier Divin de l'étoile double de Zeta)

Les chevaliers de Poséïdon, aussi appelés Marinas :

Poseidon.  Sortie en France.
Bian de l'Hippocampe - Cheval des Mers. Sortie en France.
Io de Scylla. Sortie en France.
Kassa des Limnades.
Isaac du Kraken.
Kanon du Dragon des Mers. Sortie en France.
Sorrento de la Sirène. Sortie en France.
Krishna de Chrysaor.
Thétis de la Néréide.

sorties en 1989 

Les Chevaliers Noirs :

À la suite de la sortie des Nouveaux Chevaliers de Bronze (1987), les figurines des Chevaliers Noirs doivent correspondre à la forme "négative" de ces nouvelles versions. Ces figurines ne sont pas vendues en France avant leur réédition.

Seiya de Pégase (Version 2 - Renégat).
Shiryû du Dragon (Version 2 - Renégat).
Hyôga du Cygne (Version 2 - Renégat).
Shun d'Andromède (Version 2 - Renégat).
Ikki du Phénix (Version 2 - Renégat).

Vintage Cloth Deuxième Génération

Sorties en 2002 

Après avoir arrêté l'exploitation en 1990, une promotion est lancée pour doper les ventes en DVD, dans laquelle de nouvelles armures voient le jour en 2002. Il s'agit d'une forme dorée des armures "Nouvelles Versions" des Chevaliers de Bronze (concordant avec l'histoire de Saint Seiya). 

 Seiya de Pégase (Version 2 - OR). Sortie internationale.
 Shiryû du Dragon (Version 2 - OR). Sortie internationale.
 Hyôga du Cygne (Version 2 - OR). Sortie internationale.
 Shun d'Andromède (Version 2 - OR). Sortie internationale.
 Ikki du Phénix (Version 2 - OR). Sortie internationale.

Sorties en 2003 

Après le succès de la réédition de 2002, certaines armures Vintage sont rééditées par Bandai Japon dans un nouvel emballage et vendues partout dans le Monde. Comme la provenance de ces figurines Vintage rééditées est Hong Kong, on appelle ces formes "édition HK".
Les ventes par correspondance étant devenues très simples avec Internet, la sortie est considérée comme "Internationale". 

Pour commencer, les douze Chevaliers d'Or et les cinq Chevaliers de Bronze Nouvelle Version (1987) sont donc réédités en édition HK.

Sortent aussi six nouveaux Chevaliers Renégats :

Camus du Verseau (Renégat). Sortie internationale.
Shura du Capricorne (Renégat). Sortie internationale.
Mû du Bélier (Renégat). Sortie internationale.
Aphrodite des Poissons (Renégat). Sortie internationale.
Saga des Gémeaux (Renégat). Sortie internationale.
Deathmask du Cancer (Renégat). Sortie internationale.

sorties en 2004 : réédition intégrale 

En 2004, toutes les armures ayant été créées dans les années 80 sont à nouveau produites en édition HK. C'est l'occasion pour les Français d'acquérir les armures qui n'étaient pas encore sorties en France.

Certaines de ces rééditions seront à partir de 2006 produites spécifiquement pour une sortie en France, avec des emballages français.

sorties en 2006 

De nouveaux personnages voient le jour, mais Bandai Japon développe désormais les figurines Myth Cloth.

Les chevaliers de Bronze :

Seiya de Pégase en armure d'or du Sagittaire. Sortie internationale.
Shiryû du Dragon en armure d'or de la Balance. Sortie internationale.
Hyôga du Cygne en armure d'or du Verseau. Sortie internationale.
Jabu de la Licorne. Sortie internationale.

Les chevaliers d'Argent :

Algol de Persée. Sortie internationale.
Misty du Lézard. Sortie internationale.
Shaina de l'Ophiuchus/Serpentaire. Sortie internationale.

Les Spectres (servant Hadès) :

Myu du Papillon. Sortie internationale.
Gigant du Cyclope. Sortie internationale.
Rhadamanthe de la Wyvern. Sortie internationale.

Saint Seiya
Jouet sous licence